Johan II van Aragón (1448-1479), koning van Aragón (1448-1479), koning van Navarra (1441-1479)
 Johan II van Beieren (ca. 1341-1397), hertog van Beieren-München (1375-1397)
 Johan II van Brandenburg (?-1281), markgraaf van Brandenburg (1266-1281)
 Johan II van Castilië (1405-1454), koning van Castilië (1406-1454)
 Johan II van Monferrato (?-1372), markgraaf van Monferrato (1338-1372)
 Johan II van Nassau-Beilstein (?-1513), graaf van Nassau-Beilstein (1499-1513)
 Johan II van Nassau-Siegen (?-1443), graaf van Nassau-Siegen (1416-1443)
 Johan II van Nassau-Saarbrücken (1423-1472), graaf van Nassau-Saarbrücken (1442-1472)
 Johan II van Nassau-Wiesbaden-Idstein (1360-1419), aartsbisschop en keurvorst van Mainz (1397-1419)
 Johan II van Neurenberg (ca. 1309-1357), burggraaf van Neurenberg (1332-1357)
 Johan II van Oost-Friesland (1538-1591), graaf van Oost-Friesland (1561-1591), samen met Edzard II
 Johan II van Palts-Simmern (1492-1557), Paltsgraaf van Palts-Simmern (1509-1557)
 Johan II van Portugal (1455-1495), koning van Portugal en Algarve
 Johan II van Saksen (ca. 1275-1322), medehertog van Saksen (1282-1296), hertog van delen van Saksen (1296-1322)
 Johan II van Zweden = Johan van Denemarken (1455-1513), koning van Denemarken (1481-1513), Noorwegen (1483-1513) en Zweden (1497-1501)
 Johan II Sigismund Zápolya (1540-1571), vorst van Oost-Hongarije

Zie ook 
 Jan II
 Johannes II